Stanzen bezeichnet:
 Formstücke aus dünnem Werkstoff, siehe Stanzen (Verfahren)
 ein Arbeitsgang in der Bürstenherstellung, siehe Gestanzte oder gestopfte Bürste
 in der Videotechnik das Ersetzen des Bluescreens durch eine andere Szene, siehe Bluescreen-Technik
 umgangssprachlich und regional Stechmücken
 umgangssprachlich einen Ausdruck für Geschlechtsverkehr, siehe  Bezeichnung für Penis

Zu  „Raum, Zimmer“:
 eine Gedichtform, siehe Stanze
 drei von Raffael und seiner Schule für Papst Julius II. ausgemalte Gemächer im Vatikan, siehe Stanzen des Raffael

Siehe auch: